Сезон 1936/37 — 27-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 26-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Митропы.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первая лига Вены.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Митропы 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1936/37 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1936/37 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Митропы 1936 на сайте AustriaSoccer.at

1936/1937
Аустрия Вена